Outing (von englisch out „heraus“) steht für:

 Outing, jemanden einer Sache bezichtigen, die bis dahin geheim war
 Outing (Film), österreichischer Dokumentarfilm (2012)
 Das Outing, Folge der US-Comedyserie Ellen (1997)

Siehe auch:
 Outen (Begriffsklärung)
 Coming-out (Selbsterklärung)